Напольновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Напольновское сельское поселение — сельское поселение в Порецком районе республики Чувашия.
 Напольновское сельское поселение — сельское поселение в Сараевском районе Рязанской области.